

Patronyme 

 Iskandar Ammoun (1857-1920), juriste, écrivain et homme politique libanais ;
 Daoud Ammoun (1867-1922), juriste, poète, diplomate et homme politique libanais ;
 Blanche Lohéac-Ammoun (1912-2011), peintre et illustratrice française ;
 May Ammoun (née en 1941), céramiste libanaise ;
 Camille Ammoun (né en 1975), écrivain et politologue libanais ;
 Carole Ammoun (née en 1979), actrice et écrivaine libanaise.

Toponyme 

 , montagne au Liban.